Сёмочкин — белорусская фамилия. Известные носители:
 Сёмочкин, Евгений Юрьевич (1981) — белорусский самбист и дзюдоист.
 Сёмочкин, Сергей Владимирович (1986) — российский велогонщик.